Watrous kan syfta på följande platser:

Kanada 

 Watrous, Saskatchewan, ort,

USA 

 Watrous (ort i USA), New Mexico, Mora County, 

Robotskapade Kanadaförgreningar
Robotskapade USAförgreningar